Gioca nel ruolo di schiacciatore nella Team Volley Napoli

Carriera
La carriera di Mario Canzanella inizia nelle formazioni giovanili del Napoli Volley. Con la formazione partenopea gioca diversi campionati di Serie A2, prima del trasferimento al Biella Volley in Serie B1. Il ritorno nella seconda categoria nazionale avviene l'anno successivo con la chiamata da parte del Volley Corigliano; successivamente si trasferisce alla Pallavolo Reima Crema per due stagioni, poi alla BluVolley Verona, con cui vince una Coppa Italia di Serie A2. Dopo un'annata al Volley Cavriago passa al Volley Segrate 1978, dove conquista la promozione dalla Serie B1 alla Serie A2. Dopo l'auto-retrocessione della squadra per motivi economici torna a Napoli, nella società Almamater Pallavolo, militante nelle categorie inferiori, per poi passare alla GIS Pallavolo Ottaviano, in Serie B2.

Palmarès
 
2007-08

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni